Военно-воздушные силы Бразилии () — один из видов Вооружённых сил Республики Бразилия. Являются крупнейшими военно-воздушными силами в Латинской Америке. Руководителем военно-воздушных сил Бразилии является генерал-лейтенант Карлос де Алмейда Баптиста Жуниор. Задачами военно-воздушных сил являются: авиационная поддержка сухопутных войск, обеспечение ПВО важнейших военно-промышленных и административных центров, ведение воздушной разведки, переброска войск и грузов. Все их силы и средства сведены в три главных командования: авиационное, личного состава и тыла.

История 

Официальной датой создания ВВС Бразилии является 22 мая 1941 года. В августе 1942 года Бразилия вступила во Вторую мировую войну на стороне антигитлеровской коалиции. Подразделения военно-воздушных сил в составе бразильского экспедиционного корпуса участвовали в боевых действиях в Италии. С 1952 года на вооружение начали поступать реактивные самолёты (британские «Метеоры»).

По состоянию на конец 2000-х годов ВВС Бразилии ищут возможности обновления своего авиапарка. Рассматривается возможность закупки шведских «Грипенов» (108 единиц), французских «Рафалей» или американских «Супер Хорнетов». Самолёты планируется получить тремя партиями в период с 2019 по 2032 г. г.

С целью повышения уровня подготовки личного состава, многие бразильские авиационные специалисты обучаются в учебных центрах ВВС США.

Структура 
Согласно актуального плана реформы ВВС Бразилии структура включает в себя :

Командующий ВВС Бразилии (Comandante da Força Aérea Brasileira) - Бразилиа
Командование ВВС (Comando da Aeronáutica (COMAER)) - Бразилиа
Главный штаб ВВС (Estado-Maior da Aeronáutica (EMAER)) - Бразилиа
Командование готовности (Comando de Preparo (COMPREP)) - Бразилиа
Командование авиакосмических операций (Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE)) - Бразилиа
Главное командование кадров (Comando-Geral de Pessoal (COMGEP)) - Бразилиа
Главное командование поддержки (Comando-Geral de Apoio (COMGAP)) - Сау-Паулу - Гуарульюс
Секретариат экономии, финансов и администрации (Secretaria de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica (SEFA)) - Бразилиа
Департамент контроля воздушного пространства (Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA)) - Рио-де-Жанейро
Департамент авиационных наук и технологий (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA)) - Сау-Паулу - Гуарульюс

Пункты базирования 
 Авиабаза Анаполис — истребители-перехватчики, учебно-боевые самолёты;
 Аэродром Санта-Крус — две истребительно-бомбардировочные эскадрильи;
 Аэродром Форталеза;
 Аэродром Санта-Мария;
 Аэродром Кумбика;
 Авиабаза Сантус;
 Авиабаза Салвадор — эскадрилья патрульных самолётов;
 Аэродроме Флорианополис;
 Аэродром Ресифи;

Боевой состав на 2010 год

Боевой состав 
 Воздушные армии — 3
 Региональные командования — 7
 Авиационные эскадрильи — 53

Вооружение 
 Боевые самолёты — 352
 Самолёты вспомогательной авиации — 329
 Вертолёты — 89

Развитие 
Руководство ВВС Бразилии планирует приобрести управляемые ракеты пятого поколения «А-Дартер», УР IRIS-T класса «воздух-воздух»; высокоточные боеприпасы SPICE-250 и SPICE-1000; разведывательные контейнерные системы RecceLite-2 и контейнерные системы целеуказания Litening G4.

Техника и вооружение 
Данные о технике и вооружении ВВС Бразилии взяты со страницы журнала Aviation Week & Space Technology.

Опознавательные знаки

Эволюция опознавательных знаков ВВС Бразилии

Знаки различия

Генералы и офицеры

Сержанты и солдаты

Галерея

Примечания

Литература 
 полковник В. Заболотный. Военно-воздушные силы Бразилии // «Зарубежное военное обозрение», № 7, 1980. стр.54-57

Ссылки 
 Официальная страница ВВС Бразилии
 ВВС Бразилии на странице Scramble.nl

См. также 
 Авиация ВМС Бразилии
 Авиация Сухопутных войск Бразилии

Вооружённые силы Бразилии
Бразилия